Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2016/17 ist die 35. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

An der Nationalliga A nahmen 12 Mannschaften teil, wobei die ersten acht in die Playoffs kommen und der Rest in zwei Playoutpartien bestimmt, wer gegen die zwei Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält seit dieser Saison ebenfalls 12 Vereine und wird im gleichen Modus wie die Nationalliga A ausgetragen.

Nationalliga A

Teilnehmer

Hauptrunde 
Die Hauptrunde wurde zwischen dem 16. September 2016 und dem 19. Februar 2017 durchgeführt.

Playoffs 
Das Playoff-Viertel- sowie Halbfinal wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen. Der Playofffinal wurde als Superfinal in der Swiss Arena ausgetragen.

Viertelfinal 
Die Viertelfinalserien finden vom 4. bis zum 19. März 2017 statt. Das besser platzierte Team aus der regulären Saison hat Heimrecht in den Parten 1, 3, 5 und 7.

Halbfinal

Superfinal 
Der Superfinal wird in der SWISS Arena in Kloten ausgetragen. Das Spiel wird vom Schweizer Fernsehen übertragen.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Neunt- gegen den Zwölftplatzierten sowie der Zehnt- gegen den Elftplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Seven gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen müssen.

Die Playouts finden vom 4. bis zum 19. März 2017 statt. Der UHC Waldkirch-St. Gallen bleibt auch in der Saison 2017/18 in der Nationalliga A. Das dritte Spiel der St. Galler wurde in extremis entschieden. Waldkirch-St. Gallen wurde zwei Sekunden vor Schluss der Partie beim Spielstand von 6:6 ein Freistoss ausgesprochen. Daraufhin entschied sich Waldkirch-St. Gallen den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler zu ersetzen. Mit sechs Feldspielern gelang den Ostschweizern durch Chris Eschbach zeitgleich mit der Schlusssirene der Siegestreffer.

Ebenfalls bleibt der UHC Uster durch den Gewinn der Best-of-Seven-Serie in der Nationalliga A.

Auf-/Abstiegspiele NLA/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLA in einer Best-of-Seven-Serie gegen die beiden Playoffgewinner der Nationalliga B antreten. Sie stellen nach Schreibweise von Swiss Unihockey das Aufstiegsplayoffs der NLB dar.

Somit steigt Zug United in die Nationalliga A auf und der UHC Thun sichert sich den Ligaerhalt.

Nationalliga B

Teilnehmer

Hauptrunde 
Die Hauptrunde wurde zwischen dem 16. September 2016 und dem 19. Februar 2017 durchgeführt.

Playoffs 
Die Playoffspiele zur Auf-/Abstiegsrunde wurden in einem Best-of-Five-Modus gespielt.

Viertelfinal 
Die Viertelfinalserien fanden vom 18. Februar bis zum 5. März 2017 statt. Somit qualifizieren sich Zug United, Floorball Thurgau, UHC Sarganserland und Unihockey Basel Regio für die Halbfinals.

Halbfinal 
Die Halbfinals werden zwischen dem 11. und 19. März ausgetragen.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Siebent- gegen den Zehntplatzierten sowie der Acht- gegen den Neuntplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsrunden teilnehmen müssen.

Die Viertelfinalserien finden vom 3. bis zum 19. März 2017 statt. Der Sieg vom Regazzi Verbano UH Gordola im fünften Spiel ist bisher die engste Entscheidung im Schweizerischen Unihockey. Es war das erste Mal, dass eine Playout-Serie im Penaltyschiessen im fünften Spiel entschieden wird.

Auf-/Abstiegspiele NLB/1. Liga 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLB in einer Best-of-Five-Serie gegen die beiden Gewinner der Playoffspiele der Erst- und Zweitplatzierten der beiden 1. Liga-Gruppen antreten.

Im Playoff-Final der 1. Liga Grossfeld stehen sich Unihockey Fribourg und Unihockey Luzern, sowie Pfannenstiel und der UHC Zuger Highlands gegenüber. Der Sieger der jeweiligen Partien tritt gegen die Verlierer der Playout-Serie der Nationalliga B an. Beide unterklassigen Mannschaften steigen somit in die Nationalliga B auf.

Siehe auch 
 Schweizer Unihockeymeisterschaft 2016/17 der Frauen

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Einzelnachweise 

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2016
Unihockey 2017
Männerunihockeywettbewerb